La Manga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Manga, Lerma, 
 La Manga, Tabasco, Centro, 
 La Manga, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 La Manga, San Luis Potosí, Rioverde, 
 La Manga, Michoacán de Ocampo, 
 La Manga, Zacatecas,

Spanien 

 La Manga, landtunga, Murcia, Murcia, 
 La Manga del Mar Menor, ort, Murcia, Murcia,